Ак-сарай или Аксарай (тюрк. «белый дворец»):
 Аксарай — город в Турции.
 Аксарай — ил в Турции.
 Аксарай — район Стамбула.
 Аксарай — станция Стамбульского метро.
 Ак-Сарай (населённый пункт) — в Золотой Орде.
 Аксарай (дворец) — в Шахрисабзе.
 Мавзолей Аксарай — в Самарканде.
 Ак-сарай (Анкара) — резиденция президента Турции в Анкаре.

См. также 
 Оксарой — бывшая резиденция президента Узбекистана в Ташкенте